Rugby Premier League steht unter anderem für die folgenden Bezeichnungen:
 Rugby Premier League (Namibia), die höchste Spielklasse im Rugby Union in Namibia.
 Rugby Premier League (Tansania), die höchste Spielklasse im Rugby Union in Tansania.
 Rugby Premier League der Frauen (Schottland), die höchste Spielklasse im Rugby Union der Frauen in Schottland.